Вернерсберг може бити:

 Вернерсберг (Рајна-Палатинат), општина у округу Зидлихе Вајнштрасе, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Вернерсберг (Баден-Витенберг), општина у округу Фројденштат, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.